Existem três divisões para as artérias suprarrenais:

 Artéria suprarrenal superior;
 Artéria suprarrenal média;
 Artéria suprarrenal inferior.

Desambiguação